El término «Coates» puede hacer referencia a:
Personas
 Albert Coates, músico anglo ruso.
 Federico Coates, actor argentino.
 John Coates, pianista y compositor estadounidense.
 Ken Coates,  escritor y político británico.
 Kim Coates, actor y productor canadiense.
 Melissa Coates, luchadora profesional, actriz, culturista y modelo canadiense.
 Robert Coates, escritor y crítico de arte estadounidense.
 Sebastián Coates, jugador de fútbol uruguayo.
 Sheila Ann Mary Coates Holland, escritora inglesa.
Geografía
 Coates (Escocia)
 Coates (Minnesota), ciudad estadounidense de Minnesota.

Inglaterra
 Coates (Cambridgeshire)
 Coates (Gloucestershire)
 Coates (Lancashire)
 Coates (Lincolnshire)
 Coates (Nottinghamshire)
 Coates (Sussex Occidental)